Almost There steht für:

 Almost There (2014), amerikanischer Film von Dan Rybicky und Aaron Wickenden 
 Almost There (2016), schweizerischer Film von Jacqueline Zünd 
 Almost There (Lied), Lied von Randy Newman